Division One (1904/1905) – był to 15. w historii sezon szkockiej pierwszej klasy rozgrywkowej w piłce nożnej. Sezon rozpoczął się 20 sierpnia 1904, a zakończył się 29 kwietnia 1905. Brało w niej udział 14 zespołów, które grały ze sobą systemem „każdy z każdym”. Tytułu mistrzowskiego nie obronił Third Lanark. Nowym mistrzem Szkocji został Celtic, dla którego był to 5. tytuł w historii klubu. Koronę króla strzelców zdobyli Robert Hamilton i Jimmy Quinn, którzy strzelili po 19 bramek.

Zasady rozgrywek 
W rozgrywkach brało udział 14 drużyn, walczących o tytuł mistrza Szkocji w piłce nożnej. Każda z drużyn rozegrała po 2 mecze ze wszystkimi przeciwnikami (razem 26 spotkań).

Drużyny

Stadiony

Tabela końcowa

Wyniki

Mecz o mistrzostwo 
W związku z taką samą liczbą punktów zdobytą przez oba zespoły na zakończenie sezonu, postanowiono o rozegraniu dodatkowego spotkania, które wyłoniłoby pierwszego w historii mistrza Szkocji. Mecz odbył się 6 maja 1905, i zakończył się zwycięstwem Celticu 2:1, który po raz 5. w historii został mistrzem kraju.

Bibliografia 

 Tabela końcowa 

1904 w piłce nożnej
1904 w Wielkiej Brytanii
1905 w piłce nożnej
1905 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szkocji